El término El beso puede referirse:

 a El beso de Judas.
a El beso, una pintura de Gustav Klimt.
 a El beso, una de las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
 a El beso, una escultura de Baptiste Gask.
 a El beso, una escultura de Constantin Brancusi.
 a El beso, una escultura de Auguste Rodin.
a El beso, una escultura de Víctor Delfín en el Parque del Amor (Lima, Perú).
 a El beso, una fotografía de Robert Doisneau.
 a «El beso», un pasodoble con letra de Adrián Ortega y música de Fernando Moraleda Bellver, conocida como El beso en España o La española cuando besa y perteneciente a la revista musical La estrella de Egipto, que interpretó Celia Gámez y, después de ella, muchas artistas folclóricas españolas.
 a El beso de la mujer araña, una novela de Manuel Puig.
 «El Beso», canción de Mon Laferte